Ку́панг () — город в Индонезии, на Западном Тиморе, административный центр провинции Восточная Нуса-Тенгара. Оживленные транспортные, торговые и административные связи с соседними островами. Население около 450 000 жителей. В 45 км от города — заповедник Таман Висата Камплонг с интересными пещерами и озёрами.

Важный порт и торговый пункт времен колониального владычества Португалии и Голландии. В городе до сих пор сохранились следы архитектуры европейских колонистов. В первой половине XX века город играл важную роль как место дозаправки самолётов, совершающих дальние рейсы между Европой и Австралией. Во время конфликта на Восточном Тиморе в городе находились базы индонезийских войск.

Один из городских парков назван в честь писателя Герсона Пойка ().

См. также 
 HNLMS Abraham Crijnssen — нидерландский минный тральщик, который использовался для разминирования гавани города Купанг до принятия японской капитуляции Тимора.

Примечания

Ссылки 
 
 

Купанг
Тимор